Gaetano Salvemini (1873-1957), historien et homme politique italien.
 Giovanni Francesco Salvemini da Castiglione (1708-1791), mathématicien, géomètre et homme de lettres italien.
 Michele Salvemini (né en 1973), auteur-compositeur-interprète et rappeur italien.